Go Tell Fire to the Mountain — дебютний студійний альбом англійського гурту WU LYF, реліз якого відбувся 13 червня, 2011 року.

Список композицій

Професійні огляди

Примітки

Посилання